Юхновский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России. 

Административный центр — город Юхнов.

География 
Район расположен на западе Калужской области. Район граничит с Износковским, Дзержинским, Бабынинским, Мещовским и Мосальским районами Калужской области, а также с Угранским районом Смоленской области. Площадь — 1332,5 км² (8-е место среди районов).

Основные реки — Угра, Сохна, Ремежь.

История 
Район был образован в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной области, в него вошла большая часть территории бывшего Юхновского уезда Калужской губернии.

В 1937 году район вошёл в состав Смоленской области.

В октябре 1941 года Юхновский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками. В марте 1943 года территория Юхновского района была полностью освобождена войсками Красной армии.

5 июля 1944 года район вошёл в состав вновь образованной Калужской области.

Население 

В городских условиях (г. Юхнов) проживает  % населения района.

Административное деление 
Юхновский район как административно-территориальная единица включает 14 административно-территориальных единиц: 1 город, 2 села и 11 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 14 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 13 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Юхновском районе 137 населённых пунктов.

В 2019 году образован новый населённый пункт — деревня Новые Кулиги.

Видные уроженцы 
  Лапшенков, Семён Васильевич
 Пискарёв, Виктор Алексеевич
 Попков, Михаил Данилович
 Частикова, Эльвира Николаевна
 Яншин, Михаил Михайлович

Достопримечательности

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации 
 Общие сведения, экономика